Колпаковское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Колпаковское — прежнее название села Токжайлау в Алакольском районе Алматинской области.

Россия 
 Колпаковское — прежнее название посёлок городского типа Колпаковский в Соболевском районе Камчатского края.

См. также